Список аэропортов штата Юта Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Солт-Лейк-Сити
| SLC
| SLC
| KSLC
| Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити
| PR
| align=right | 10 289 129 

|- valign=top
| Сент-Джордж
| SGU
| SGU
| KSGU
| St. George Municipal Airport
| PR
| align=right | 53 993 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Брайс-Каньон
| BCE
| BCE
| KBCE
| Bryce Canyon Airport
| CS 
| align=right | 2 740 

|- valign=top
| Сидар-Сити
| CDC
| CDC
| KCDC
| Cedar City Regional Airport
| CS 
| align=right | 8 312 

|- valign=top
| Моаб
| CNY
| CNY
| KCNY
| Canyonlands Field
| CS 
| align=right | 3 586 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Огден
| OGD
| OGD
| KOGD
| Ogden-Hinckley Airport
| RL
| align=right | 153 

|- valign=top
| Уэст-Джордан
| U42
|
|
| Salt Lake City Municipal 2 Airport
| RL
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Бивер
| U52
|
|
| Beaver Municipal Airport
| GA
| align=right | 36 

|- valign=top
| Бландинг
| BDG
| BDG
| KBDG
| Blanding Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Бригем-Сити
| BMC
| BMC
| KBMC
| Brigham City Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Делта
| DTA
| DTA
| KDTA
| Delta Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Duchesne
| U69
|
|
| Duchesne Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Эскаланте
| 1L7
|
|
| Escalante Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Грин-Ривер
| U34
| RVR
|
| Green River Municipal Airport
| GA
| align=right | 343 

|- valign=top
| Halls Crossing
| U96
|
|
| Cal Black Memorial Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Hanksville
| HVE
| HVE
| KHVE
| Hanksville Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Heber
| 36U
|
|
| Heber City Municipal Airport (Russ McDonald Field)
| GA
| align=right | 70 

|- valign=top
| Канаб
| KNB
| KNB
| KKNB
| Kanab Municipal Airport
| GA
| align=right | 226 

|- valign=top
| Loa
| 38U
|
|
| Wayne Wonderland Airport
| GA
|

|- valign=top
| Логан
| LGU
| LGU
| KLGU
| Logan-Cache Airport
| GA
| align=right | 40 

|- valign=top
| Манила
| 40U
|
|
| Manila Airport
| GA
|

|- valign=top
| Manti
| 41U
| NTJ
|
| Manti-Ephraim Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Милфорд
| MLF
| MLF
| KMLF
| Milford Municipal Airport (Ben and Judy Briscoe Field)
| GA
|

|- valign=top
| Монтиселло
| U43
| MXC
|
| Monticello Airport
| GA
| align=right | 117 

|- valign=top
| Нифай
| U14
| NPH
|
| Nephi Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Пангуитч
| U55
| PNU
|
| Panguitch Municipal Airport
| GA
| align=right | 48 

|- valign=top
| Парован
| 1L9
|
|
| Parowan Airport
| GA
|

|- valign=top
| Прайс
| PUC
| PUC
| KPUC
| Carbon County Regional Airport (Buck Davis Field)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Прово
| PVU
| PVU
| KPVU
| Provo Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 070 

|- valign=top
| Richfield
| RIF
| RIF
| KRIF
| Richfield Municipal Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Рузвельт
| 74V
|
|
| Roosevelt Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Spanish Fork
| U77
|
|
| Spanish Fork-Springville Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tooele
| TVY
| 
| KTVY
| Tooele Valley Airport (Bolinder Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Вернал
| VEL
| VEL
| KVEL
| Vernal Regional Airport (was Vernal-Uintah Co. Airport)
| GA
| align=right | 2 252 

|- valign=top
| Уэндовер
| ENV
| ENV
| KENV
| Wendover Airport
| GA
| align=right | 45 519 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Bluff
| 66V
|
|
| Bluff Airport
|
|

|- valign=top
| Bountiful
| BTF
| BTF
| KBTF
| Skypark Airport
|
|

|- valign=top
| Dutch John
| 33U
|
|
| Dutch John Airport
|
|

|- valign=top
| Eagle Mountain
| 17U
|
|
| Jake Garn Airport
|
|

|- valign=top
| Fillmore
| FOM 
| FIL
| KFOM
| Fillmore Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Glen Canyon
| U07
| BFG
|
| Bullfrog Basin Airport
|
|

|- valign=top
| Huntington
| 69V
|
|
| Huntington Municipal Airport
|
| 

|- valign=top
| Hurricane
| 1L8
|
|
| General Dick Stout Field
|
|

|- valign=top
| Junction
| U13
|
|
| Junction Airport
|
|

|- valign=top
| Морган
| 42U
|
|
| Morgan County Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Pleasant
| 43U
| MSD
|
| Mount Pleasant Airport
|
|

|- valign=top
| Salina
| 44U
| SBO
|
| Salina-Gunnison Airport
|
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Dugway Proving Ground
| DPG
| DPG
| KDPG
| Michael Army Airfield
|
| align=right | 108 

|- valign=top
| Огден
| HIF
| HIF
| KHIF
| Hill Air Force Base
|
| align=right | 923 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Cisco
| UT42
|
|
| Westwater Airport
|
| 

|- valign=top
| Грин-Ривер
| UT09
|
|
| Tavaputs Ranch Airport
|
| 

|- valign=top
| Hanksville
| UT03
|
|
| Hite Airport
|
| align=right | 1 382 

|- valign=top
| Монтиселло
| UT59
|
|
| Needles Outpost Airport
|
| 

|- valign=top
| Monument Valley
| UT25
| GMV
|
| Monument Valley Airport
|
| align=right | 5 788 

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Utah Department of Transportation (UDOT): Division of Aeronautics

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Utah — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Utah

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Юта:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Юта
Аэропорты